Бесси Баррискейл (),  — ) — американская актриса театров и немого кино, её пик карьеры пришёлся в эпоху расцвета немого кинематографа. В конце 1910-х годов была главной звездой фильмов Томаса Инса, и за 20 лет карьеры она сыграла около 60 ролей.

Ранняя жизнь и карьера 
Элизабет Барри Скейл () родилась в Хобокене, Нью-Джерси, в семье ирландских иммигрантов из графства Корк. Её кузинами были актрисы  и Мэйбл Талиаферро.

В первом десятилетии 20-го века Баррискейл работала в драматическом театре на Бродвее и в бродячих театрах, поскольку кинематограф ещё не был популярен среди театральных актёров. Свою актёрскую карьеру она начала в 1913 году, активно работая в кинокомпании «New York Motion Picture Company», «Triangle Film Corporation», а также на других студиях. Её карьера закончилась в начале 1930 годов, когда начало зарождаться звуковое кино.

В 1918 году Баррискейл заключила контракт, с продюсером Дж. Л. Фротхигманом из «B.B. Features» и компанией «Roberson Cole», на съемки в 16 картинах. Поскольку «B.B. Features» находилось под регулированием корпорации Аризоны, фильмы должны были быть отсняты, полностью окончены и доставлены до 21 января 1921 года. Мисс Баррискейл стала настолько популярная, что её менеджеры застраховали её жизнь на полтора миллиона долларов от непредвиденных обстоятельств. Общие доходы с этих фильмов были выше 1.000.000 долларов США, что по тем временам было очень большой суммой.

Баррискейл была большой поклонницей Уильяма Шекспира и очень хотела перенести на большой экран что-нибудь из его пьес. Актриса была так же отличным пловцом. Перед съёмками в фильме «Замужняя женщина Майкла» (1919), экранизацией романа Аннет Келлерман, где она сыграла главную роль, она наняла инструктора плаванию и дайвингу. В «Brunton Studios» был сооружён большой бассейн, где и были сняты все водные сцены. Режиссёром этого фильма был .

В 1919 году она отправилась в мировое турне вместе со своим мужем — актёром, режиссёром и продюсером , а также с их маленьким сыном. Они планировали превратить это путешествие в кинопоэму, и поэтому взяли с собой оператора.

В 1921 году Баррискейл отправилась на восточное побережье, чтобы сыграть роль в пьесе «Юбки» (). Премьера спектакля состоялась Вашингтоне, округ Колумбия, затем она отправилась на гастроли в Филадельфию и Бостон, а позже спектакль шёл в Нью-Йорке. В предыдущие годы Барискейл участвовала в спектаклях в театре «Беласко», в частности «Райская птица» (), в котором она играла принцессу Луану, написанная . В ранние годы, когда она ещё начинала карьеру в бодевиле — два, три и даже четыре представления в день не были для неё чем-то необычным.

Актёр Джеки Куган и его родители купили дом Бесси Баррискейл на площади Пеллисьера в Лос-Анджелесе в феврале 1922 года. Резиденция была оценена в 45.000 долларов.

Баррискейл вернулась на сцену в постановке «Женщина навсегда» (). К тому времени она была замужем уже 21 год, а её сыну было 20. Премьера спектакля состоялось в театре «Hollywood Music Box» в марте 1928 года. Она играла «типичную домохозяйку», и призналась, что на репетицию приходила в ситцевом платье, позаимствованное из её собственного гардероба. Так же она сказала, что уже много лет живёт в своём доме, в Санта-Монике, в Калифорнии, и что научилась готовить совсем недавно, специально для этой роли.

Её карьера пошла на спад в начале 1930-годов, последний фильм с её участием был «Человек, вернувший себе голову» 1934 года. Однако Баррискейл не терялась, и открыла собственную продюсерскую компанию «Bessie Barriscale Productions».

Память 
За свой вклад в развитие киноиндустрии Бесси Баррискейл получила звезду на Голливудской «Аллее Славы» в 1960 году. Звезда находится на голливудском бульваре, её номер — 6652.

Смерть 
Актриса умерла в Кентфилде, штат Калифорния 30 июня 1965 года. Она была похоронена рядом со своим мужем на кладбище «Mount Tamalpais Cemetery» в соседнем Сан-Рафеле.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Артисты водевилей
Голливудская «Аллея славы»
Актрисы театра США